Гнеста (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гнеста — місто у Швеції, у лені Седерманланд.